Vancouver – miasto w zachodniej Kanadzie, w prowincji Kolumbia Brytyjska, przy ujściu rzeki Fraser. Stacja końcowa Kolei Transkanadyjskiej. 
 Vancouver – wyspa na Oceanie Spokojnym, przy wybrzeżu kanadyjskiej prowincji Kolumbia Brytyjska. Główne miasto Victoria.
 Vancouver – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Waszyngton, nad rzeką Kolumbia, w zespole miejskim Portland.